Ел Гарабато има више значења:

 Ел Гарабато (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Гарабато (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гарабато (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гарабато (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гарабато (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Гарабато (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гарабато, Ла Лома (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гарабато (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Гарабато (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гарабато (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гарабато (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гарабато, Лос Дос Ерманос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гарабато (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гарабато (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Гарабато (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику